Серге́й Фили́ппович Гончаре́нко (25 ноября 1945, Стамбул — 9 мая 2006, Москва) — русский , , испанист. Член Союза писателей СССР с 1976 года. Член-корреспондент испанской Королевской академии, действительный член РАЕН. Доктор филологических наук, профессор.

Биография 
Родился в семье полковника советской армии, военного атташе СССР в Стамбуле и Берне Гончаренко Ф. И. и учительницы ботаники и зоологии Скоробогатой Т. С. Учился блестяще, школу окончил с золотой медалью. Вопреки желанию родителей воспитать сына потомственным военным, с детских лет активно занимался сочинительством. Поэзия стала его призванием. В 1970 году он с отличием окончил переводческий факультет Московского института иностранных языков имени Мориса Тореза. На пятом курсе женился на Бородиной Н. Н., студентке Института культуры. В 1974 году у них родился сын Филипп, в 1980 — дочь Елизавета, в 1986 году — сын Павел.

Уже в студенческие годы его стихи и поэтические переводы публиковались в ведущих советских газетах и журналах. В 1976 году Сергей Гончаренко был принят в Союз писателей СССР. К тому времени он уже успел зарекомендовать себя как учёный. За кандидатской диссертацией по стилистике поэтической речи последовала докторская диссертация по двум специальностям «Стилистический анализ испанского стихотворного текста: основы теории испанской поэтической речи». Опубликованные впоследствии многочисленные научные труды С. Гончаренко по теории поэтической речи, общей и частной теории перевода, истории и теории испаноязычной литературы и романской филологии получили признание как в России, так и за рубежом. Но главное — они нашли воплощение в его переводах более 150 испанских, португальских, латиноамериканских, филиппинских и французских поэтов. Своими научными открытиями профессор Гончаренко поделился с большим числом выпускников Московского государственного лингвистического университета, проректором по научной работе которого он был до последнего дня жизни. А мастерство поэтического перевода он старался передать студентам Литературного института им. Горького. Сергей Филиппович Гончаренко — основатель Ассоциации испанистов России и Культурного фонда Мигеля Эрнандеса, председатель Комитета по поэтическому переводу ФИТ.

Сергей Филиппович Гончаренко скончался 9 мая 2006 г., похоронен на Химкинском кладбище. Рядом с ним покоится сын Филипп Сергеевич Гончаренко (1974—2009).

Поэтические книги С. Ф. Гончаренко 
 «Четыре лета в году» (М., 1980);
 «Дитя дождя» (М., 1980);
 «Русский романсеро» (М., 1991);
 «Песочные часы» (М., 1993);
 «Речь от слова река» (М., 1994);
 «Собрание избранных сочинений» в трех томах (М., 1995—1996);
 «И всего-то сто шагов до Храма» (М., 1999);
 «Все костры однажды станут дымом» (М., 2001);
 «Суть истины — не в правде, а в любви» (М., 2003);
 «Избранные стихотворения» (М., 2005);
 «И было солнце…» (М., 2005);

Поэтические переводы С. Ф. Гончаренко 
 Рафаэль Альберти. Избранное. М., «Художественная литература», 1977;
 Антология кубинской поэзии XIX—XX веков. М., «Художественная литература», 1982;
 Хосе Мариа Эредиа;
 Хосе Хасинто Миланес;
 Хосе Форнарис;
 Луиса Перес де Самбрана;
 Хосе Марти;
 Хулиан дель Касаль;
 Мариано Бруль;
 Рубен Мартинес Вильена;
 Феликс Пита Родригес;
 Анхель Аухьер;
 Роберто Фернандес Ретамар;
 Давид Черисьян;
 Беккер, Густаво Адольфо. Избранные произведения. М., «Художественная литература», 1985;
 Вивар, Альфредо. Стихи. Журнал «Иностранная литература», № 10, 1988;
 Гарсиа Лорка, Федерико. Избранные произведения в 2-х томах. М., «Художественная литература», 1975;
 Гонгора-и-Арготе, Луис де. Лирика. М., «Художественная литература», 1977;
 Грейфф, Леон де. Под знаком Льва. М., «Художественная литература», 1986;
 Из современной испанской поэзии. М., «Прогресс», 1979;
 Висенте Алейсандре;
 Хосе Агустин Гойтисоло;
 Хосе Анхель Валенте;
 Испанская поэзия в русских переводах 1792—1976. М., «Прогресс», 1978; Испанская поэзия в русских переводах 1789—1980. М., «Радуга», 1984; (составитель).
 Хуан Руис;
 Хуан де Мена;
 Гарсиласо де ла Вега;
 Лопе де Вега;
 Луис де Гонгора;
 Рамон де Кампоамор;
 Мигель де Унамуно;
 Антонио Мачадо;
 Висенте Алейсандре;
 Испанские поэты XX века. БВЛ. М., «Художественная литература», 1977;
 Хуан Рамон Хименес;
 Антонио Мачадо;
 Федерико Гарсиа Лорка;
 Рафаэль Альберти;
 Мигель Эрнандес;
 Испанские сонеты. Журнал «Смена», № 10, 1995;
 Гарсиласо де ла Вега;
 Мигель де Сервантес;
 Лопе де Вега;
 Луис де Гонгора;
 Франсиско де Кеведо;
 Мигель де Унамуно;
 Висенте Алейсандре;
 Рафаэль Альберти;
 Кальдерон де ла Барка, Педро. Великий театр мира. Журнал «Столпотворение» № 3, М., «Вагриус», 1998 Великий театр мира;
 Каррера Андраде, Хорхе. Инвентарь мира. М., «Художественная литература», 1977;
 Латинская Америка: Литературная панорама. Выпуск 7. М., «Художественная литература», 1990;
 Сауль Ибаргоен Ислас (Уругвай);
 Лесама Лима, Хосе. Избранные произведения. М., «Художественная литература», 1988;
 Огонь и розы. Из современной каталонской поэзии. М., «Прогресс», 1981;
 Жоан Марагаль;
 Герау де Льост;
 Жозеп Себастьян Понс;
 Клементина Ардериу;
 Жозеп М. де Сагарра;
 Мариа М. Манент;
 Сальвадор Эсприу;
 Жоан Виньоли;
 Габриель Ферратэ;
 Отеро Сильва, Мигель. Избранное. «Молодая Гвардия», 1985;
 Пернатые молнии. Мексиканская поэзия XX века. М., «Радуга», 1988;
 Хавиер Вильяуррутиа;
 Элиас Нандино;
 Эфраин Уэрта;
 Рубен Бонифас Нуньо;
 Хуан Баньуэлос;
 Оскар Олива;
 Поэзия Аргентины. М., «Художественная литература», 1987;
 Бальдомеро Фернандес Морено;
 Рафаэль Альберто Арриэта;
 Артуро Капдевилья;
 Оливерио Хирондо;
 Хорхе Луис Борхес;
 Хосе Гонсалес Карвальо;
 Хосе Портогало;
 Рауль Гонсалес Туньон;
 Ариэль Кансани;
 Армандо Техада Гомес;
 Поэзия Колумбии. М., «Художественная литература», 1991;
 Гильермо Валенсиа;
 Леон де Грейфф;
 Эдуардо Карранса;
 Эктор Рохас Эрасо;
 Альваро Мутис;
 Хорхе Гайтан Дуран;
 Фернандо Арбелаэс;
 Поэзия Кубы. М., «Прогресс», 1980;
 Бонифасио Бирне;
 Энрике Эрнандес Мийярес;
 Франсиско Хавьер Пичардо;
 Агустин Акоста;
 Мариано Бруль;
 Фелипе Пичардо Мойя;
 Мануэль Наварро Луна;
 Рубен Мартинес Вильена;
 Эухенио Флорит;
 Эмилио Бальягас;
 Феликс Пита Родригес;
 Марселино Аросарена;
 Элисео Диего;
 Файад Хамис;
 Роберто Фернандес Ретамар;
 Альберто Рокасолано;
 Давид Черисьян;
 Поэзия Латинской Америки. БВЛ. М., «Художественная литература», 1975;
 Хосе Марти (Куба);
 Хорхе Луис Борхес (Аргентина);
 Рауль Гонсалес Туньон (Аргентина);
 Эктор Борда (Боливия);
 Мануэль дель Кабраль (Доминиканская Республика);
 Педро Мир (Доминиканская Республика);
 Гильермо Валенсиа (Колумбия);
 Леон де Грейфф (Колумбия);
 Деметрио Корси (Панама);
 Густаво Валькарсель (Перу);
 Идеа Вилариньо (Уругвай);
 Висенте Уидобро (Чили);
 Хорхе Тейльер (Чили);
 Хорхе Энрике Адоум (Эквадор);
 Поэты Латинской Америки. М., «Молодая Гвардия», 1980;
 Антонио Сиснерос;
 Хорхе Тейльер;
 Унамуно, Мигель де. Избранная лирика. «Молодая Гвардия», 1980;
 Унамуно, Мигель де. Кансьонеро. Журнал «Смена», № 1, 1997;
 Флейта в сельве. М., «Художественная литература», 1977;
 Хосе Марти (Куба);
 Гильермо Валенсиа (Колумбия);
 Шар, Рене // Гончаренко С. Ф. Собрание избранных сочинений в трёх томах. М., «РЕМА», 1995. Том первый, второй — избранные переводы;

Примечания

Ссылки 
 Сайт Сергея Гончаренко
 Статья о Сергее Гончаренко

Переводчики России
Переводчики поэзии на русский язык
Поэты России
Русские поэты
Лингвисты России
Испанисты
Переводчики с французского языка
Переводчики с испанского языка
Доктора филологических наук
Преподаватели Московского лингвистического университета
Похороненные на Химкинском кладбище
Выпускники Московского лингвистического университета
Члены РАЕН